Tilletiopsis är ett släkte av svampar. Tilletiopsis ingår i klassen Exobasidiomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Basidiesvampar
Tilletiopsis